In Indonesië
 Indrapuri (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Aceh Besar, Atjeh, Sumatra
 Indra Puri, een plaats in het onderdistrict Indrapuri, in het regentschap Aceh Besar, Atjeh, Sumatra
 Indrapuri (Tapung), een desa in het onderdistrict Tapung, in het regentschap Kampar van de provincie Riau, Sumatra